Волна́ — село в Україні, у Казанківському районі Миколаївської області. Населення становить 18 осіб. Орган місцевого самоврядування — Олександрівська сільська рада.

Посилання 

 Погода в селі Волна 

Села Баштанського району